Love & Peace est le troisième album studio japonais (sept en tout) du girl group sud-coréen Girls' Generation. L'album est sorti le  sous le label Nayutawave Records, une filiale d'Universal Music Group.

Liste des titres

Classement

Weekly charts

Year-end charts

Références

Liens externes 
 
  SM Entertainment, Love & Girls, www.youtube.com.
  SM Entertainment, Galaxy Supernova, www.youtube.com.
  SM Entertainment, My Oh My, www.youtube.com.

Album musical sorti en 2013
Album de Girls' Generation
Album publié par SM Entertainment